Die 2. HNL 2002/03 war die zwölfte Spielzeit der zweithöchsten kroatischen Fußballliga.

Modus 
Die Liga wurde in Gruppen zu je 12 Mannschaften eingeteilt. Zuerst wurde eine Vorrunde mit Hin- und Rückspiel durchgeführt, danach spielten jeweils die besten sechs Teams in der Aufstiegsrunde und die letzten sechs spielten in der Abstiegsrunde. Dabei wurden die Ergebnisse aus der Vorrunde übernommen.

Die beiden Gruppensieger ermittelten einen Aufsteiger in die 1. HNL, der Unterlegene hatte noch die Chance über die Relegation gegen den Vorletzten der 1. HNL aufzusteigen. Die beiden Letzten der Abstiegsrunde mussten in die 3. HNL.

Gruppe Nord

Vorrunde

Aufstiegsrunde 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abstiegsrunde 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Gruppe Süd

Vorrunde

Aufstiegsrunde 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abstiegsrunde 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Play-off 

NK Marsonia stieg in die 1. HNL auf.

Relegation 
Inker Zaprešić, der Verlierer der Play-off spielte gegen den 11. der 1. HNL

Inker Zaprešić stieg in die 1. HNL auf.

Weblinks 
 Croatia 2002/03 www.rsssf.com, (engl.)

2002
Fußballsaison 2002/03